Kosuke Ikeda (* 21. April 1995) ist ein japanischer Sprinter, der sich auf den 400-Meter-Lauf spezialisiert.

Sportliche Laufbahn 
Erste internationale Erfahrungen sammelte Kosuke Ikeda bei den World Athletics Relays 2021 im polnischen Chorzów, bei denen er trotz neuen Landesrekordes von 3:18,76 min im Vorlauf in der Mixed-4-mal-400-Meter-Staffel ausschied.

Persönliche Bestzeiten 
 200 Meter: 21,48 s (+1,6 m/s), 18. Mai 2019 in Okayama
 400 Meter: 46,53 s, 19. Oktober 2019 in Niigata

Weblinks 
 

400-Meter-Läufer (Japan)
4-mal-400-Meter-Staffel-Läufer (Japan)
Japaner
Geboren 1995
Mann